Roque kan syfta på:

 Roque, Mexiko, ort i Mexiko
 En amerikansk variant av krocket